Gayuba puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arctostaphylos uva-ursi; o
 el nombre común de la planta Juniperus communis subsp. hemisphaerica
 el nombre común de la planta Juniperus thurifera
 el nombre común de la planta Lithodora fruticosa.